Le Pèlerinage est un court métrage français de Jean L'Hôte (1962) ;
 Le Pèlerinage est un feuilleton télévisé français (1975 à la télévision).